Кобустан () — село в Кобустанском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название означает место, полное оврагов от высохших рек.

История 
Село образовано 7 февраля 1991 года, в тот же день передано в Пирекешкюльский сельский совет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Пирекешкюльского административно-территориального округа был учрежден Пиркекешкюльский муниципалитет Апшеронского района, куда и вошло село.

География 
Село находится в 31 км от райцентра Хырдалан и в 38 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Кишлы.

Село находится на высоте 105 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством, также занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,7 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены неполная средняя школа, детская школа искусств, библиотека, врачебный пункт, мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)